Эленручей — ручей в России, протекает по территории Кривопорожского и Куземского сельских поселений Кемского района Кемского района Республики Карелии. Длина ручья — 13 км.

Ручей берёт начало из Эленозера на высоте 100,4 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в юго-восточном направлении по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет семь малых притоков суммарной длиной 14 км>.

Впадает в реку Летнюю, которая впадает, в свою очередь, в Белое море.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000712202000002558.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Летней (реки, впадающей в Онежский залив)
Реки Кемского района